

Persone 
 Andrea De Marco – ex arbitro di calcio e opinionista italiano
 Angelo De Marco – giurista, magistrato e costituzionalista italiano
 Annibale Marinelli De Marco – imprenditore e politico italiano
 Antonio De Viti De Marco – economista e politico italiano
 Aurelio Pavesi De Marco – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Beppe De Marco – conduttore radiofonico italiano
 Ciccio De Marco – commediografo italiano
 Giannella De Marco – direttrice d'orchestra italiana
 Giuseppe de Marco – patriota italiano
 Guido de Marco – politico maltese, presidente della Repubblica di Malta
 Gustavo De Marco – comico e attore teatrale italiano
 Héctor De Marco – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e ingegnere argentino
 Michele De Marco – poeta, commediografo e giornalista italiano
 Romano De Marco – scrittore italiano
 Rocco De Marco – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vernon De Marco – calciatore spagnolo

Luoghi 
Palazzo De Marco – edificio storico in San Giovanni in Fiore

Pagine correlate
Demarco (disambigua)